EGTA ima više značenja.

 EGTA (jedinjeje),
 EGTA (oglašavanje) ()